

Княжиха — присілок, Ромодановський район, Мордовія
 Княжиха — присілок, Тотемський район, Вологодська область